Stolz und Vorurteil (englisch Pride and Prejudice) bezeichnet:

 Stolz und Vorurteil (1813), Roman von Jane Austen
 Stolz und Vorurteil (1940), US-amerikanische Literaturverfilmung von Robert Z. Leonard
 Stolz und Vorurteil (1995), britische TV-Miniserie, Regie: Simon Langton
 Stolz und Vorurteil (2005), britisch-französische Literaturverfilmung von Joe Wright

Siehe auch:
 Stolz und Vorurteil und Zombies, US-amerikanisch-britischer Film
 Pride and Prejudice